Zapotillo puede referirse a:

 El Cantón Zapotillo, situado en la parte occidental de la provincia de Loja, en el sur de Ecuador;
 Zapotillo, ciudad del cantón ecuatoriano homónimo;
 Zapotillo, localidad de Panamá;
 el nombre común de la planta Calliandra californica; o
 el nombre común de la planta Oenothera rosea'''''.